Солнечного́рское викариа́тство — викариатство Московской городской епархии Русской православной церкви. Названо по городу Солнечногорск Московской области.

История 
Викариаство впервые было создано 16 ноября 1979 года, когда Священный Синод Русской православной церкви избрал архимандрита Илиана (Вострякова) епископом Солнечногорским, викарием Московской епархии. При этом викариатситво де факто стало титулярным, так как у епископа Илиана и у его преемников Сергия (Фомина) (1983—2003) и Сергия (Чашина) (2009—2018) основным место служения была Москва.

Епископы 
 Илиан (Востряков) (25 ноября 1979 — 16 июля 1982)
 Сергий (Фомин) (30 января 1983 — 7 мая 2003)
 Сергий (Чашин) (31 марта 2009 — 28 декабря 2018)
 Алексий (Поликарпов) (с 16 июня 2019 года)

Примечания 

Викарные кафедры Московской епархии
Солнечногорск